Giovanni Esposito peut faire référence à:
 Giovanni Esposito (1998- ), un judoka italien
 Giovanni Esposito (1882-1958), un général italien
 Giovanni Esposito (1970-1958), un acteur et comédien italien